Григо́рий Я́ковлев:
 Яковлев, Григорий (1703—1756) — старообрядец, перешедший в православие нового обряда.
 Яковлев, Григорий Васильевич (1913—1960) — полный кавалер ордена Славы.
 Яковлев, Григорий Георгиевич (1927—2013) — работник советского речного флота, Герой Социалистического Труда (1960).
 Яковлев, Григорий Григорьевич (1847—1901) — сенатор, тайный советник.
 Яковлев, Григорий Иванович (1834—1894) — военный юрист Российской империи, постоянный член Главного военного суда.
 Яковлев, Григорий Кузьмич (1801—1872) — генерал от артиллерии, член военного совета.
 Яковлев, Григорий Николаевич (1914—2004?) — советский учёный-радиохимик, участник атомного проекта.